Martin Eimer ist der Name folgender Personen:

* Martin Eimer (Neuropsychologe) (* 1959), deutsch-britischer Neuropsychologe und Hochschullehrer
 Martin Eimer (Hockeyspieler) (* 1975), deutscher Hockeyspieler